Amerikai Egyesült Államok
 Camp Hill (Alabama)
 Camp Hill (Pennsylvania)
 Camp Hill (Montgomery megye, Pennsylvania)